Юрловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Юрловское сельское поселение — входит в Можайский район Московской области
 Юрловское сельское поселение — входит в Никифоровский район Тамбовской области